Джайн — последователь джайнизма, а также фамилия индийского происхождения ():
 Джайн, Дипак (род. 1957) — индийский экономист.
 Джайн, Равиндра (1944—2015) — индийский композитор.